St. Elsewhere est un album de Gnarls Barkley sorti en 2006 ;
St. Elsewhere est le titre original de la série télévisée américaine diffusée en France sous le titre Hôpital St Elsewhere.